Малевинский — фамилия. Известные носители:

 Малевинский, Александр Александрович (1950—2004) — советский шахматист, мастер спорта по шахматам.
 Малевинский, Антон Михайлович  (1893—1929) — участник Белого движения на Юге России, полковник.